Nargis (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Loiret
Nargis (actrice), een Indiase actrice
Nargis (cycloon), een cycloon die in mei 2008 Birma trof